Auftragsfertigung kann bedeuten:

 Produktion in einem Fertigungsbetrieb im Auftrag eines Herstellers
 Produktion eines Herstellers im Auftrag eines Endkunden, siehe Auftragshersteller
 Produktion erst nach der Bestellung eines Kunden, siehe Build-to-Order